Nomioides  — род мелких пчёл, из подсемейства Nomioidinae семейства Halictidae.

Распространение 
Евразия, Африка; главным образом, в пустынях Палеарктики. В Палеарктике встречается около 40 видов.

Описание 
Мелкие пчёлы (3—5 мм) с металлически-зелёной окраской груди и головы; на брюшке беловато-желтоватый рисунок. Политрофы. Строят земляные гнёзда. Одиночные виды (кроме Nomioides minutissimus, представители которого могут сооружать коммунальные или составные гнезда).

Список видов 
Более 50 видов, 3 подрода:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Pesenko Y. & Pauly A. 2005. Monograph of the bees of the subfamily Nomioidinae (Hymenoptera: Halictidae) of Africa (excluding Madagascar).  Annales de la Société entomologique de France (n.s.) 2005, 41 (2): 129-236.

Ссылки 
 Список видов на www.biolib.cz
 Nomioides. Atlas of the European Bees
Галиктиды
Роды пчёл